

Caratteristiche tecniche 
È un terzino sinistro.

Statistiche

Cronologia presenze e reti in Nazionale

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale uzbeka